Die Abkürzung HDT steht für
 Haus der Technik (Essen), Weiterbildungsinstitut 
 Hawaii-Aleutian Daysaving Time (UTC-9), Sommerzeit der Aleutian Standard Time
 Heat deflection/distortion temperature, dt. Wärmeformbeständigkeitstemperatur, Maß der Wärmeformbeständigkeit

HDT